Aegidius, Ægidius, Aegidus, Egidius, Egidio (como nombre), o Gil, son denominaciones o nombres equivalentes de numerosos personajes históricos, entre los que se destacan:

 Aegidius Campensis o Gilles Deschamps (siglo XIV), obispo de Coutances presente en el juicio de Juana de Arco.
 Aegidius Corboliensis o Gilles de Corbeil (siglos XII y XIII), médico.
 Aegidius de Asís (?-1262), uno de los compañeros de san Francisco de Asís.
 Aegidius de Lessinia (?-ca.1304), filósofo ecolástico, pupilo de santo Tomás de Aquino.
 Aegidius de Viterbo o Aegidius Canisius (1470-1532), cardenal italiano, teólogo, orador, humanista y poeta.
 Aegidius Tschudi (1505-1572), escritor suizo.
 Egidio (?-464/465) militar romano.
 Egidio Romano o Gil de Roma (ca.1243-1316), filósofo.
 Egidius (compositor) (ca.1350-1400) o Magister Egidius, compositor del Codex Chantilly.
 Egidius Binchois o Gilles Binchois (circa 1400-1460), compositor franco-flamenco.
 Egidius Cantoris, líder de los 'Homines Intelligentiae'.
 Egidius de Francia o Egidius de Murino (siglo XIV), o Magister Frater Egidius, compositor francés y musicólogo.
 Egidius Parisiensis (ca.1160-1223/1224), poeta francés.
 San Egidio o San Gil (ca.650-ca.710), santo eremita de Atenas.

También se indican a continuación otros personajes históricos con el nombre propio Aegidius:

 Ægidius Elling (1861-1949), inventor noruego.
 Aegidius Bucherius (1576-1665), jesuita francés.
 Aegidius Gelenius (1595-1656), historiador.
 Aegidius Hunnius (1550-1603), teólogo luterano.
 Aegidius Sadeler II (ca.1570-1629), pintor y escultor barroco flamenco.
 Egidius Braun (1925-), presidente del Deutscher Fußball-Bund.
 Egidius Junger (1833-1895), obispo de Nesqually.
 Egidius Juška (1975-), jugador de fútbol lituano.
 Egidius Slanghen (1820-1882), alcalde de Hoensbroek, Holanda.